Hexadecatriensäure ist der Name einer Reihe von isomeren chemischen Verbindungen:
 Hexadeca-6,10,14-triensäure (u. a. Hiragonsäure)
 Hexadeca-7,10,13-triensäure (u. a. Roughaninsäure)
 Hexadeca-8,11,14-triensäure